Termin enoil koenzim A hidraza (D) ima više značenja.

 Enoil-KoA hidrataza, enzim
 3-Hidroksibutiril-KoA dehidrataza, enzim